Wherever I Go puede referirse a:

Música 

Wherever I Go, canción de la banda estadounidense de rock pop, OneRepublic; o
Wherever I Go, canción de Hannah Montana.